

Architettura 
 Casa Antonelli – edificio storico di Torino

Economia
 Antonelli – azienda marchigiana produttrice di giocattoli e strumenti musicali

Persone 

 Antonelli – famiglia italiana
 Carla Antonelli – attrice, attivista e politica spagnola
 Edoardo Antonelli, più conosciuto con il nome d'arte di Edoardo Anton (Roma, 1910 – ?? 1986), commediografo, regista e giornalista italiano
 Franco Antonelli – giocatore di calcio a 5 italiano
 Giovanna Antonelli, (Rio de Janeiro, 18 marzo 1976) – attrice brasiliana
 Laura Antonelli, nome d'arte di Laura Antonaz (Pola, 1941 – Ladispoli, 2015) – attrice italiana
 Severo Antonelli (Fara Filiorum Petri, Chieti, 1907-1995) – fotografo italo-americano
 Tilli Antonelli (1955) – imprenditore e costruttore italiano,
 Lucilla Calfus Antonelli (Milano, 1886-1975) – scrittrice italiana, moglie di Luigi

Pagine correlate 
Giovanni Antonelli